Caaveiro steht für:

 Caaveiro (A Coruna) ein Parroquia in der nordspanischen Gemeinde A Coruña
 Mosteiro de San Xoán de Caaveiro ein Kloster in der nordspanischen Gemeinde A Coruña